Zu den Strecken des Fahrplanfelds 881 (Wil SG/Herisau–St. Gallen–Altstätten SG) siehe:

 Bahnstrecke St. Gallen–Winterthur (Wil–St. Gallen)
 Bodensee-Toggenburg-Bahn (Herisau–St. Gallen)
 Bahnstrecke St. Gallen–Rorschach
 Bahnstrecke Rorschach–Chur (Rorschach–Altstätten SG)

800…